Disaster hace referencia a varios artículos:

 Disaster (canción), sencillo de la artista estadounidense JoJo;
 Disaster: Day of Crisis, videojuego de Nintendo
 Disaster Movie, película estrenada en 2008.